Malise ist der Name folgender Personen:

 Malise, 5. Earl of Strathearn (vor 1220–vor dem 23. November 1271), schottischer Magnat
 Malise, 6. Earl of Strathearn (um 1261–zwischen 28. Januar 1313 und 1317), schottischer Magnat
 Malise, 7. Earl of Strathearn (zwischen 1275 und 1280–zwischen 1327 und 1330), schottischer Adliger
 Malise, 8. Earl of Strathearn († um 1350), schottisch-norwegischer Magnat